Sogno () ― пятый студийный альбом итальянского тенора Андреа Бочелли.

Альбом был продан тиражом 2,5 миллиона копий в Соединенных Штатах и более 10 миллионов копий по всему миру. Впоследствии Бочелли был номинирован на премию Грэмми как лучший новый исполнитель. Это первый и пока единственный случай, когда классический исполнитель был номинирован в этой категории с 1961 года.

Выход
Альбом был выпущен на международном уровне 6 апреля 1999 года. Он также был выпущен на испанском языке под названием Sueño.

В Японии он был выпущен под названием Yume no Kaori (夢の香り, Запах снов).

Награды
В 1999 году Бочелли был номинирован на премию Грэмми как лучший новый исполнитель.

Его дуэт с Селин Дион «The Prayer» первоначально появился как сольная версия (Селин Дион) в анимационном фильме 1998 года «В поисках Камелота». Она получила Золотой глобус в категории Лучшая оригинальная песня, а также была номинирована на премию Оскар в категории Лучшая оригинальная песня.

Коммерческий успех
Альбом вошел в верхние строчки чартов поп-альбомов по всему миру, породив феномен Бочеллимании.

Он был продан тиражом 2,5 миллиона копий в США и более 10 миллионов копий по всему миру.

Трек-лист
«Canto della Terra» (Francesco Sartori, Lucio Quarantotto) – 4:02
«The Prayer» (with Celine Dion) (David Foster, Carole Bayer Sager) – 4:30
«Sogno» (Giuseppe Francesco Servillo) – 4:03
«O Mare E Tu» (with Dulce Pontes) (Enzo Gragnaniello) – 4:36
«A Volte Il Cuore» (Piero Marras) – 4:44
«Cantico» (Mauro Malavasi, Pierpaolo Guerrini, Andrea Bocelli) – 4:01
«Mai Più Così Lontano» (Mauro Malavasi) – 4:20
«Immenso» (Francesco Sartori, Lucio Quarantotto) – 4:51
«Nel Cuore Lei» (with Eros Ramazzotti) (Bruno Zambrini, Dedo Cogliati) – 3:48
«Tremo E T'Amo» (Tullio Ferro, Giuseppe Francesco Servillo) – 4:51
«I Love Rossini» (Patrick Abrial, Giuseppe Francesco Servillo) – 3:56
«Un Canto» (Ennio Morricone, Sergio Bardotti) – 4:35
«Come Un Fiume Tu» (Ennio Morricone, Lucio Quarantotto) – 4:47
«A Mio Padre» (6 Maggio 1992)" (Mauro Malavasi, Andrea Bocelli) – 4:00

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки

Альбомы Андреа Бочелли
Альбомы академической музыки